St. Philip’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Philip’s Episcopal Church (Missouri), ID-Nr. 79001361
 St. Philip’s Episcopal Church (Montana), ID-Nr. 07001232
 St. Philip’s Episcopal Church (Stokes County, North Carolina), ID-Nr. 82003516
 St. Philip’s Episcopal Church (Transylvania County, North Carolina), ID-Nr. 97001594
 St. Philip’s Episcopal Church (South Carolina), ID-Nr. 73001695

Saint Philip’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Philip’s Episcopal Church (Alaska), ID-Nr. 87000654
 Saint Philip’s Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 86001064